Gardesana steht für:
 Strada Statale 45 bis Gardesana Occidentale, eine in Teilen westlich des Gardasees verlaufende Uferstraße
 Strada Statale 249 Gardesana Orientale, eine in Teilen östlich des Gardasees verlaufende Uferstraße